Vescoli ist der Familienname folgender Personen:

 Toni Vescoli (* 1942), Schweizer Rockmusiker
 Urs Vescoli (* 1966), Schweizer Skeletonfahrer